Martelu (Laubaleng), een plaats in Indonesië
Martelu (Sibolangit), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing